Fotbollsallsvenskan 1926/1927 bestod av 12 lag och var den tredje säsongen av Fotbollsallsvenskan. Höstsäsongen spelades 1 augusti-21 november 1926 och vårsäsongen spelades 10 april-6 juni 1927. En seger gav 2 poäng, oavgjort 1 poäng och en förlust 0 poäng. Segrarna Gais blev dock inte svenska mästare då Allsvenskan inte fick svensk mästerskapsstatus förrän säsongen 1930/31.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan
24 mål: Albert Olsson, Gais

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1926 i Sverige
1927 i Sverige
1926/1927
Fotbollssäsongen 1926/1927